Abattage, dans son sens principal, signifie faire tomber, mettre à bas.

Abattage peut signifier :
 abattage, l'action de couper un arbre à la base pour provoquer sa chute ;
 abattage, d'un animal d'élevage, le tuer ;
 abattage, l'action de faire tomber du minerai de la paroi d'un  ;
 abattage, au poker, phase de jeu durant laquelle les joueurs dévoilent leurs mains.

Voir aussi 
 Abattage en carène, l'action de coucher un navire sur la mer, en « éventer la quille », pour réaliser son carénage
 Avoir de l'abattage, avoir de l'entrain
 Vente à l'abattage, vente par grande quantité avec un bénéfice unitaire réduit
 Par extension, une forme de prostitution intensive et de mauvaise qualité